Стамбульская футбольная лига 1939/1940 () — 36-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 1 октября 1939 года и закончился 24 марта 1940 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1939/40
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1939 году
Спорт в Турции в 1940 году